Schellenhof ist der Name folgender Orte:

 Schellenhof (Bietigheim-Bissingen), Ortsteil von Bietigheim-Bissingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schellenhof (Hohenaltheim), Ortsteil von Hohenaltheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Schellenhof bezeichnete früher außerdem: 
 Brauerei Schellenhof, bestand von 1719 bis 1926 im heutigen Wien, Österreich
 Schellenhof (Hastedt), ehemalige Ortslage in Bremen, existierte um 1925 noch als Straße